

Persoon
 Gerard Bruning (beeldhouwer) (1930-1987), Nederlands beeldhouwer, schrijver, graficus, fotograaf en schilder
 Gerard Bruning (schrijver) (1898-1926), Nederlands dichter en essayist
 Heinrich Brüning (1885-1970), Duits politicus en rijkskanselier
 Henri Bruning (1900-1983), Nederlands dichter en essayist

Vernoemd
 Kabinet-Brüning I (1930-1931) in de Weimarrepubliek onder leiding van Heinrich Brüning
 Kabinet-Brüning II (1931-1932) in de Weimarrepubliek onder leiding van Heinrich Brüning

Plaats
 Bruning (Nebraska)